La Temporada 1996 de Fórmula 1 fou la temporada número 47 de la història del Campionat del món de la F1. Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1996.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de setze (16) curses. S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors). També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors. No es donen punts per la volta més ràpida. Aquesta temporada es va començar a aplicar la “regla del 107%” per la que els pilots que sobrepassin en un 107% el temps marcat per la pole no es classifiquen per disputar la cursa.

Curses

Posició final del campionat de constructors del 1996

Classificació del mundial de pilots del 1996

Vegeu també 

 F1 Pole Position 64, videojoc basat en aquesta temporada

Competicions esportives del 1996
Temporades de Fórmula 1